Храдиште може бити:

 Храдиште (Партизанске), насељено мјесто у округу Партизанске, Тренчински крај, Словачка Република
 Храдиште (Полтар), насељено мјесто у округу Полтар, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Храдиште под Вратном, насељено мјесто у округу Сењица, Трнавски крај, Словачка Република
 Храдиште (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Храдиште (Домажлице), насељено мјесто у округу Домажлице, Плзењски крај, Чешка Република
 Храдиште (Плзењ-југ), насељено мјесто у округу Плзењ-југ, Плзењски крај, Чешка Република
 Храдиште (Рокицани), насељено мјесто у округу Рокицани, Плзењски крај, Чешка Република